Brookshaw peut désigner :
 Dorothy Brookshaw (1912-1962), athlète canadienne ;
 Tracy Brookshaw (1975-), catcheuse canadienne.